Perseis (en grec antic Περσηίς), va ser una nimfa, filla d'Oceà i de Tetis.

S'uní a Hèlios i fou mare d'Eetes, rei de la Còlquida, la fetillera Circe i Pasífae, reina de Creta.

Perseis o Perseia, era també un dels noms atribuïts a la deessa Hècate, filla del tità Perses

Referències

Bibliografia 
 Parramon i Blasco, Jordi: Diccionari de la mitologia grega i romana. Barcelona: Edicions 62, 1997, p. 173. (El Cangur / Diccionaris, núm. 209). 

Oceànides